Rotang peut faire référence à :

Anthroponyme 

Rotang, qui s'écrit aussi Chrodegang ou Chrodegand ou encore Godegrand , un prénom masculin français tombé en désuétude.
  qui s'écrit aussi  Saint Chrodegang ou Saint Chrodegand ou encore Saint Godegrand, des saints du christianisme.

Botanique 
 Rotang, deux types de palmiers du genre de la famille des Arécacées : 
 Calamus rotang
 Calamus pseudorotang
 Rotang, par extension le rotin, un nom vernaculaire ambigu donné en français à plusieurs palmiers des genres Calamus et Daemonorops.

Voir aussi